Kuzma může být:

Geografické pojmy 
 Občina Kuzma, občina na severovýchodě Slovinska
 Kuzma (Chorvatsko), zaniklá vesnice v opčině Voćin ve Viroviticko-podrávské župě

Lidé

Křestní jméno 
 ruské křestní jméno 
 Kuzma Minin, ruský obchodník, hrdina z doby polsko-ruské války v letech 1605–1618
 Kuzma Nikolajevič Derevjanko, sovětský voják, generál z doby 2. světové války ukrajinského původu
 Kuzma Petrov-Vodkin, ruský malíř a spisovatel

Příjmení osob 
 Kuzma (1900–1967), vlastním jménem Josef Cheth Novotný, český spisovatel
 Csaba Kuzma, maďarský sportovec boxer
 Dušan Kuzma (1927–2008), slovenský architekt a pedagog
 Jan Kuzma (1972), český fotbalista
 Kamil Kuzma (1988), slovenský fotbalista
 Kim Kuzma, kanadský hudebník
 Marek Kuzma (1988), slovenský fotbalista
 Traci Lords, rozená Nora Louise Kuzma (1968), americká herečka

Jiný význam 
 Kuzma (konstrukční kancelář), americká konstrukční kancelář pro stavbu závodních automobilů 

Rozcestníky - příjmení